Дислокація ():
 Дислокація військ  — розміщення (розквартировування) збройних сил, головним чином в мирний час.
 Дислокація (кристалографія) — неточковий кристалічний дефект.
 Дислокація (медицина) — зміщення кісток (медицина).
 Дислокація мозку — зміщення одних структур мозку відносно інших.
 Тектонічна дислокація — порушення форми первинного залягання гірських порід, зумовлене головним чином дією внутрішніх сил Землі.
 Дислокація (мовознавство) — у термінології лінгвіста Ш. Баллі те саме, що парцеляція.

Посилання